Aleksandr Eduardowicz Panżynski (ros. Александр Эдуардович Панжинский, ur. 16 marca 1989 r. w Chabarowsku) – rosyjski biegacz narciarski, wicemistrz olimpijski, brązowy medalista mistrzostw świata oraz mistrz świata juniorów i młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Aleksandr Panżynski pojawił się 4 listopada 2006 roku w zawodach FIS Race w Muonio, gdzie zajął 46. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. W 2009 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Praz de Lys-Sommand, gdzie zwyciężył w sprincie stylem klasycznym. W Pucharze Świata zadebiutował 12 marca tego samego roku w Trondheim, zajmując siedemnaste miejsce w sprincie klasykiem. Tym samym już w swoim debiucie zdobył pierwsze pucharowe punkty. W klasyfikacji generalnej sezonu 2008/2009 zajął ostatecznie 136. miejsce. Jak dotąd nie stał na podium zawodów PŚ. Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 2009/2010, kiedy to zajął 43. miejsce w klasyfikacji generalnej. W 2010 roku brał udział w igrzyskach olimpijskich w Vancouver, gdzie w sprincie techniką klasyczną, przegrywając tylko ze swoim rodakiem Nikitą Kriukowem, a bezpośrednio wyprzedzając Norwega Pettera Northuga. Rok później najpierw zdobył złoty medal w swej koronnej konkurencji podczas mistrzostw świata młodzieżwoców w Otepää, a następnie, wspólnie z Nikitą Kriukowem zdobył brązowy medal w sprincie drużynowym na mistrzostwach świata w Oslo. Wystąpił także na rozgrywanych w 2013 roku mistrzostwach świata w Val di Fiemme, jednak w sprincie indywidualnym stylem klasycznym rywalizację zakończył na 26. pozycji.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Dotychczas zawodnik nie zajmował miejsc na podium.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil zawodnika na stronie FIS 
  

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Rosyjscy biegacze narciarscy
Rosyjscy medaliści olimpijscy
Urodzeni w 1989
Ludzie urodzeni w Chabarowsku